Оста́пенко () – фамилия.

Известные носители 
 Остапенко, Аксентий Семёнович (1909 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Остапенко, Александр Фёдорович (род. 1940) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 
 Остапенко, Василий Макарович (1937—2012) — советский художник и театральный деятель.
 
 Остапенко, Владислав Алексеевич (1949—2018) — советский белорусский врач-хирург и учёный, министр здравоохранения РБ (2001—2002).
 Остапенко, Дмитрий Яковлевич (1924—1994) — Герой Советского Союза.
 Остапенко, Елена Евгеньевна (род. 1997) — латвийская теннисистка.
 
 Остапенко, Илья Афанасьевич (1904—1944) — убитый в Будапеште советский парламентёр.
 Остапенко, Иосиф Васильевич (1918—1962) — Герой Советского Союза.
 Остапенко, Ирина Даниэлевна (более известна под фамилией Левитес; род. 1955) — русская писательница, автор научных трудов в области сестринского дела и методики его преподавания.
 Остапенко, Лариса Ивановна (1935—2010) — советская и украинская певица (меццо-сопрано).
 Остапенко, Леонид Павлович (род. 1937) — советский и российский художник
 
 
 
 
 
 Остапенко, Степан Кузьмич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Остапенко, Юлия Владимировна (род. 1980) — украинская писательница-фантаст.

Топоним 
 Остапенко — посёлок в Каховском районе Херсонской области Украины.

См. также 
 Астапенко
 Остапченко